Dororo , es un vocablo japonés que puede designar:
 Dororo, manga escrito y dibujado por Ozamu Tezuka.
 Dororo, anime de 1969 que adapta el manga anterior.
 Dororo, videojuego del 2004 inspirado en el manga.
 Dororo, película del 2007 en imagen real dirigida por Akihiko Shiota.
 Dororo, anime de 2019 que adapta el manga.
 Dororo, personaje del manga Sargento Keroro.